Искандар Юсупов () — государственный деятель Республики Узбекистан, хоким Хорезмской области (январь 1996 — февраль 1999).

Биография 
Родился в 1943 году в Хорезмской области. Член КПСС.

В 1981—1987 годах — начальник строительно-монтажного управления «Туямуюнгидрострой».

Депутат Верховного Совета Узбекской ССР 11-го созыва. 

Занимал должность заместителя министра обороны Узбекистана. 16 марта 1996 года на сессии Хорезмского областного Кенгаша депутатов Искандар Юсупов утверждён в должности хокима Хорезмской области, на которой до этого был исполняющим обязанности.

Награды 
 Орден «Мехнат шухрати»

Примечания 

Хокимы Хорезмской области
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 11-го созыва